Ipé o Ipe puede referirse a:

 Árbol de Ipé, nombre común que reciben ciertos árboles del género Tabebuia.
 Madera de Ipé, la madera obtenida de los árboles del género Tabebuia.
 Ipê, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 IPe, canal de televisión de Perú.
 Acrónimo de Instituto Pirenaico de Ecología, centro de investigación integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).